Heselberg ist der Name von Orten:

 Heselberg (Titisee-Neustadt), Ortsteil von Titisee-Neustadt im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Heselberg (Saterland), Ortsteil von Saterland im Landkreis Cloppenburg, Niedersachsen

Siehe auch:
 Hesselberg (Begriffsklärung)